Nodake ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroya Nodake (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Jun’ya Nodake (* 1994), japanischer Fußballspieler